Renken bezeichnet:
 eine Gattung von Fischarten aus der Familie der Forellenfische, siehe Coregonus

Renken ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Bohnenkamp-Renken (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Carl Heinrich Renken (1893–1954), deutscher Kaufmann und Politiker (NSDAP)
 Friedrich Renken (1930–2011), deutscher Politiker (NPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Johannes Renken (1894–1988), deutscher Politiker (ChrsV, CDU)
 John-Dennis Renken (* 1981), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Sonja Renken (* 1970), deutsche Sportlerin und Faustballspielerin, mehrfache Meisterin
 Walter Renken (1905–unbekannt), deutscher SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt

Siehe auch:
 Renke